Era la prima edizione del torneo.

In finale Máximo González e Andrés Molteni hanno battuto Nathaniel Lammons e Jackson Withrow con il punteggio di 66-7, 7-64, [10-5].

Teste di serie 

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (quarti di finale)

  Rafael Matos /  David Vega Hernandez (quarti di finale) 
  Francisco Cabral /  Jamie Murray (quarti di finale)

Wildcard 

  Alejandro Davidovich Fokina /  Martín Landaluce (primo turno)

  Sergio Martos Gornés /  Jaume Munar (primo turno)

Alternate 

  Sander Arends /  David Pel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Gijón Open